Jistící bod je pevné místo ve skále nebo umělé lezecké stěně, které je užíváno v horolezectví. Dva základní typy jistícího bodu jsou erární a provizorní.

Erární body 
V pevných horninách, jako je například bazalt nebo znělec a vápenec, se používá jako erární bod expanzivní nýt, nebo lepený borhák. Všechny nýty a borháky jsou certifikovány na 22 kN, což se rovná při naší gravitaci 2200 kg. V měkkých horninách, jako je pískovec, se používá jako jistící bod pískovcový kruh, který unese až 40 kN. Na konci každé jednodélkové cesty je zpravidla navíc slaňovací bod, který zaručuje bezpečný návrat na zem (za předpokladu dodržení jistých zásad). Mimo pískovcové skály se slaňovací bod zhotovuje spojením dvou nýtů (borháků) řetězem a maillonami (může zde být také erární karabina, která nahrazuje provazování lana). V pískovcových skalách je tzv. slaňovací kruh, který je zapuštěn mnohem hlouběji než nýt.

Provizorní body 
V pevných horninách je výběr pestřejší, můžeme osadit například skobu, friend, vklíněnec nebo hexcentrik. Od erárních bodů se liší tím, že po lezení se většinou tyto body zruší a snesou na zem. Jediná výjimka je snad skoba, která se často ponechává. V pískovcích ovšem takový výběr není. Můžeme použít pouze smyčky založené např. jako vklíněný uzel.

Galerie

Externí odkazy 
 

Horolezecké vybavení
Horolezecká terminologie